Dicnemonaceae, porodica pravih mahovina u redu Dicranales. Postoji nekoliko rodova

Rodovi 
 genus: Dicnemon Schwägr.
 genus: Eucamptodon Mont.
 genus: Hollia Sieber
 genus: Monocranum Müll. Hal.
 genus: Synodontia (Duby ex Besch.) Broth.

Izvori 

Dicranales